Шкраба Василь — український діяч у Канаді
 Шкраба Орест — громадсько-політичний діяч Буковини
 Шкраба Віталій Миколайович — професійний білоруський боксер

Українські прізвища